Trincheras tiene las siguientes connotaciones:

 En ciencia militar  
Trinchera, una excavación realizada con propósitos de defensa militar.
Guerra de trincheras, una forma de hacer guerra entre ejércitos.

 En geografía  
Trincheras, municipio de Sonora (México).
Trincheras, cabecera del municipio homónimo en México.
Trincheras, cerro y zona arqueológica ubicadas en Sonora (México).
Trincheras, localidad del municipio de Ímuris en Sonora (México).
Trincheras de San José, antiguo nombre de Posadas, en Misiones (Argentina).

En arqueología e historia  
Trincheras, cultura precolombina del noroeste de Sonora (México).
Trincheras púrpura sobre rojo, un tipo cerámico asociado a la cultura de Trincheras.
Batalla de Las Trincheras, en Las Trincheras de Carabobo (Venezuela).

Véase también
Trinchera